L'Affaire du siècle peut désigner :
 L'Affaire du siècle, campagne associative lancée en 2018 pour porter plainte contre l'État français pour son « inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique » ;
 L'Affaire du siècle, bande dessinée fantastique publiée en 2 tomes en 2004 et 2006.